«Te amaré» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Te amaré (1986), álbum de José Feliciano.
 Te amaré (2010), álbum de Mario Guerrero.

Canciones
 Te amaré (19??), canción de Kairo.
 Te amaré (2004), canción de Gloria Estefan.
 Te amaré (1980), canción de Juan Carlos Calderón y Miguel Bosé.
 Te amaré (En Vivo) (2014), canción de Alejandro Fernández.
 Te amaré (2007), canción de Miguel Bosé y Laura Pausini.
 Te amaré (2010), canción de Mario Guerrero.